Fudo – nel Buddhismo Shingon,  una manifestazione del Buddha Vairocana

Personaggi immaginari 
 Fudo – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
 Akira Fudo – personaggio del manga e anime Devilman
 Yusei Fudo – protagonista della serie anime e manga Yu-Gi-Oh! 5D's